Okręty US Navy o nazwie USS  "Skate", pochodzącej od spodoustych:
Pierwszy "Skate" (SS-23) (później przemianowany na "F-4") był okrętem podwodny typu F, który zatonął w marcu 1915 roku w pobliżu Pearl Harbor.
Drugi "Skate" (SS-305) był okrętem podwodnym typu Balao, który walczył w czasie II wojny światowej.
Trzeci "Skate" (SSN-578) był okrętem główny okrętów podwodnych swojego typu, który służył w latach 1957 - 86.
Skate